Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2006 () — 14-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 8 по 16 июля 2006 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен, Нидерланды.

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Китая со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Аргентины со счётом 4:1 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — чемпионы Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2004
  — 5-е место на летних Олимпийских играх 2004
  — 6-е место на летних Олимпийских играх 2004

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2006 на официальном сайте FIH
Официальный сайт турнира
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2006 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2006

2006
Июль 2006 года
Спорт в Нидерландах в 2006 году
2006 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене